C42H69NO15 – formula molecolare della josamicina
C42H69NO15 – formula molecolare della rokitamicina

Formule molecolari